Raven Klaasen e Rajeev Ram hanno battuto in finale Rohan Bopanna e Florin Mergea per 7-65, 6-2.

Teste di serie

  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (semifinale)
  Rohan Bopanna /  Florin Mergea (finale)

  Julian Knowle /  Vasek Pospisil (primo turno)
  Pablo Cuevas /  David Marrero (quarti di finale)

Wildcard

  Dustin Brown /  Jan-Lennard Struff (secondo turno)

  Alexander Zverev /  Miša Zverev (primo turno)

Tabellone

Qualificazioni

Teste di serie

  Nicholas Monroe /  Artem Sitak (ultimo turno)

  Lukáš Rosol /  Serhij Stachovs'kyj (qualificati)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Gerry Weber Open 2015
ATP World Tour 2015